Volevčice est un toponyme qui peut désigner :

Volevčice, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Volevčice, une commune du district de Most, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie